Sergey Shakray, né le , est un patineur artistique russe. Avec sa partenaire Marina Cherkasova, il est notamment champion d'Union soviétique en 1978 et 1979, champion d'Europe en 1979, et champion du monde en 1980. Lors des Jeux olympiques de 1980, il remporte la médaille d'argent en couples toujours avec sa partenaire Marina Cherkasova.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès 
Avec sa partenaire Marina Cherkasova

Notes et références

Liens externes 
 

Patineur artistique soviétique
Naissance en juin 1958
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1980
Médaillé d'argent olympique soviétique
Champion du monde de patinage artistique